Jeff Eastin – produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
 Steve Eastin – attore statunitense